Коврижское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Коврижское сельское поселение — входит в Константиновский район

Курганская область 
 Коврижское сельское поселение — входит в Шадринский район